Марии́нский — фамилия, а также топоним.

Топоним 
 Мариинский — село в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Мариинский — посёлок в Брединском районе Челябинской области.

Известные носители 
 Мариинский, Евгений Пахомович (1923—1993) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза (1945).

См. также 
 Мариинский дворец
 
 Мариинский канал — канал, соединяющий реки Ковжа и Вытегра, сооружённый в 1799—1810 годах.
 Мариинский парк (значения)
 Мариинский Посад — город в Чувашии.
 Мариинский проезд — проезд в Санкт-Петербурге.
 Мариинский район — территориальная единица Кемеровской области.
 Мариинский театр — театр в Санкт-Петербурге, построенный архитектором А. Кавосом в 1860 году.
 Мариинский уезд — округ Томской губернии с центром в городе Мариинске (после 1925 года преобразован в Мариинский район).